Grabowski – 20. pod względem popularności nazwisko w Polsce. Według bazy PESEL 22.01.2022 r. Nosi je 29 294 Polek i 28 489 Polaków.
 Grabowscy – nazwa kilku polskich rodów

Osoby noszące nazwisko Grabowski 

 Adam Grabowski (ujednoznacznienie)
 Ambroży Grabowski (1782–1868) – księgarz, historyk
 Andrzej Grabowski (ujednoznacznienie)
 Antoni Grabowski (ujednoznacznienie)
 Artur Grabowski (ur. 1967) – polski poeta, dramaturg, eseista, prozaik, twórca teatralny
 Bronisław Teodor Grabowski (1841–1900) – historyk, literat, etnograf
 Edward Grabowski (ujednoznacznienie)
 Feliks Grabowski (1817–1889) – rzeźbiarz
 Franciszek Grabowski (1750–1836) – prawnik, senator
 Jan Grabowski (ujednoznacznienie)
 Jerzy Grabowski (ujednoznacznienie)
 Józef Grabowski (ujednoznacznienie)
 Julian Grabowski (ujednoznacznienie)
 Karol Grabowski – artysta fotografik, dziennikarz
 Kuba Grabowski (ur. 1991) – raper „Quebonafide”
 Krzysztof Grabowski (ujednoznacznienie)
 Lucjan Grabowski (1871–1941) – profesor astronomii
 Ludwik Grabowski (1821–1903) – ziemianin, hodowca koni
 Maciej Grabowski (ujednoznacznienie)
 Mieczysław Grabowski (1871–1922) – profesor medycyny
 Mikołaj Grabowski (ur. 1946) – aktor
 Modest Grabowski (1811–1893) – działacz społeczny
 Paweł Grabowski (ujednoznacznienie) 
 Piotr Grabowski (ujednoznacznienie)
 Roman Grabowski (1882–1940) – pedagog, kompozytor, dyrygent
 Stanisław Grabowski (ujednoznacznienie)
 Stefan Grabowski (ujednoznacznienie)
 Tadeusz Grabowski (ujednoznacznienie)
 Tomasz Grabowski (ujednoznacznienie)
Walenty Grabowski (1937–2004) – dziennikarz, tłumacz literatury i pisarz
 Władysław Grabowski (ujednoznacznienie)
 Wojciech Grabowski (ujednoznacznienie)
 Włodzimierz Grabowski (1900–1940) – legionista, major piechoty WP
 Zygmunt Grabowski (ujednoznacznienie)

Przypisy